Grant County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Grant County (Arkansas)
 Grant County (Indiana)
 Grant County (Kansas)
 Grant County (Kentucky)
 Grant County (Minnesota)
 Grant County (Nebraska)
 Grant County (New Mexico)
 Grant County (North Dakota)
 Grant County (Oklahoma)
 Grant County (Oregon)
 Grant County (South Dakota)
 Grant County (Washington)
 Grant County (West Virginia)
 Grant County (Wisconsin)